Копа Пильзнер 2007 () — 49-й сезон чемпионата Эквадора по футболу.

Участники

Первый этап

Второй этап

Сводная таблица

Лигилья

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте soccerway.com
 Чемпионат Эквадора 2007 на rsssf.com

2007
Эквадор
2007 год в Эквадоре